Второ́е Троеку́рово (2-е Троеку́рово) — село Троекуровского сельсовета Лебедянского района Липецкой области. Расположено на левом берегу реки Красивой Мечи.

Название произошло от названия соседнего села Троекурова бывшим в конце XVII века владением князя И. Б. Троекурова.

Соединено с Троекуровом плотиной закрытой Троекуровской ГЭС.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лебедянского района